A Associação Brasileira de Gemologia e Mineralogia (ABGM) é uma entidade com sede em São Paulo, que atua na área de mineração. É reconhecida como entidade de utilidade pública, federal e estadual.
MAS POR MOTIVO DE ABANDONO DE ATIVIDADE LEGAL, O MINISTERIO DA JUSTIÇA DE ESTADO DO SÃO PAULO CANCELOU O REGISTRO.'''
Estabelecida desde 1955, atua junto ao governo e à iniciativa privada para o desenvolvimento e modernização do setor de gemas e minerais no país.
Estabelecida desde 1955, atua junto ao governo e à iniciativa privada para o desenvolvimento e modernização do setor de gemas e minerais no país.

Juntamente com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos em Brasília, é responsável pela certificação de gemas no país.

Formação 
Além da manutenção de um museu e de uma biblioteca, ABGM oferece diversos cursos de formação na área de gemologia:

 Gemas de cor (pedras preciosas) - Gemologia
 Diamantes
 Lapidação
 Utilização de equipamentos gemológicos
 Visita a garimpos

Certificação 
A instituição oferece serviços de avaliação independente de pedras e jóias, emitindo certificados com reconhecimento nacional e internacional.

Consultoria 
 Avaliação de lavras
 Consultoria para início de mina ou expansão dos negócios
 Resolução de dúvidas técnicas / problemas de campo
 Auxílio na obtenção de licenças / autorizações governamentais
 Auxílio na avaliação de minerais/ pedras preciosas em suas terras e na sua extração. 
 Auxílio para exportação de suas gemas

Complementarmente, a ABGM desenvolve parcerias com empresas e escolas ou universidades públicas e privadas para a difusão da mineralogia/gemologia.

Ligações externas 
 Página oficial

Associações do Brasil